Příjmení Osbourne má více osobností:

 Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne, * 1948) – původně anglický heavy metalový zpěvák
 Sharon Osbourne (* 1952) – manželka Ozzyho Osbournea
 Kelly Osbourne (* 1984) – zpěvačka a dcera Ozzyho Osbournea
 Jeordie White (Jeordie Osbourne White), též Twiggy Ramirez (* 1971) – americký hudebník

Podobné 
 Osborne (rozcestník)